

Sigle 

EPIN peut désigner :
 .

Patronyme 

 Bernard Epin (1936-2020), écrivain, critique littéraire et militant communiste français ; 
 Léon Epin (1858-1928), archer français ;
 Marianne Épin (1952-2017), actrice française.

Voir aussi 
 Gare de Balagny - Saint-Épin